Чёрная суббота — многозначный термин.

 Чёрная суббота (1946), 26 июля 1946 года — проведение британскими властями операции по массовому задержанию участников еврейского вооружённого подполья в Палестине.
 Чёрная суббота (1952), 26 января 1952 года — серия беспорядков и поджогов в Каире.
 Чёрная суббота (1962), 27 октября 1962 года — апогей Карибского кризиса.
 Чёрная суббота (1975), 6 декабря 1975 года — один из ранних эпизодов гражданской войны в Ливане.
 Английское прокатное название итальянского фильма «Три лика страха».
 Чёрная суббота — так иногда переводят название группы Black Sabbath.
 «Чёрные субботы» — так в СССР неофициально назывались приходящиеся на субботу (которая обычно — выходной) рабочие дни.
 «Чёрная суббота» — чехословацкий фильм 1960 года.